Бавари — синдхские корсары из Гуджарата, преследовавшие арабские корабли, идущие в Индию и Китай. Были обращены в ислам во время династии Самма. О них упоминал Аль-Масуди, говоря, что они часто посещали Сокотру. Ибн Баттута описывал, что они использовали крупные военные корабли, которые назывались «баржами». Именно от этого названия произошло именование пиратов. Ат-Табари писал о их атаках на Басру.

Корабли бавари не могли тягаться с военными и были больше предназначены для абордажа.

См. также 
 История Синда
 Синдбад-мореход

Примечания

Литература 
 George F. Hourani, John Carswell, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times, Princeton University Press, 1995, ISBN 0-691-00032-8
 Laurier Books Limited, Horatio John Suckling, Ceylon: A General Description of the Island, Historical, Physical, Statistical, Asian Educational Services, 1994, ISBN 8-120-60934-4

Пиратство
Типы судов и кораблей
История Гуджарата
Пираты по национальной принадлежности